Caprella macho, een vlokreeftensoort uit de orde van de Amphipoda
Harig spookkreeftje, een langwerpig vlokreeftje uit de familie spookkreeftjes of Caprellidae